Cerkiew Opieki NMP w Starych Oleszycach (drewniana)
 Cerkiew Opieki NMP w Starych Oleszycach (murowana)

Zobacz też